Фарид аль-Атраш (;  — ) — Сирийский актер, композитор и певец. Один из крупнейших арабских музыкантов XX века.

Родился в семье друзов, переехавшей из Сирии в Египет, когда он был ещё ребёнком. С детских лет играл на уде, в начале обучаясь у своей матери. С 1941 года сочинял музыку для египетских кинофильмов, а также популярные песни.

Фильмография

Ссылки 

Сирийские композиторы